

Patronyme 

 Arthur Cushman McGiffert (1861-1933), théologien protestant américain
 Austin F. Cushman ;
 Charlotte Saunders Cushman (1816-1876), actrice américaine ;
 Clifton Cushman (1938-1968), athlète américain ;
 Doug Cushman ;
 Jeremy Cushman ;
 Joseph Augustine Cushman ;
 Karen Cushman ;
 Pauline Cushman (1833-1893), actrice et espionne américaine durant la guerre de Sécession ;
 Robert Cushman (1578-1625) ;
 Robert Cushman Murphy (1887-1973), ornithologiste américain ;
 Robert Cushman Murphy Junior High School ;
 Robert E. Cushman, Jr. (1914-1985) ;
 Stephen Cushman ;
 Susan Webb Cushman (1822-1859), actrice américaine.

Prénom 
 Cushman Davis

Toponyme 

 Cushman, une localité du comté d'Independence en Arkansas ;
 Lac Cushman, un lac dans le comté de Mason dans l'État de Washington.

Autre 
 Cushman, un fabricant de véhicules industriels américain
 Cushman & Wakefield, une entreprise américaine spécialisée dans le marché immobilier
 The Cushman School, située à Miami, en Floride
 Score de Cushman, l'échelle de surveillance d'un sevrage alcoolique